Михаил Гальперин: Гальперин, Михаил Иосифович (1918—1997) — советский композитор, музыкальный педагог.
 Гальперин, Михаил Петрович (1882—1944) — русский поэт, драматург и переводчик, журналист.